Ива́н Деме́нтьев:
 Дементьев, Иван Андреевич (1901—1964) — старшина, Герой Советского Союза.
 Дементьев, Иван Васильевич (1932—2009) — профессор, ректор Свердловского горного института
 Дементьев, Иван Павлович (1912—1944) — Герой Советского Союза.